Den flygande holländaren, Flygande holländaren eller (The) Flying Dutchman kan syfta på:

 Den flygande holländaren (legend) – ett legendariskt spökskepp

Verk
 Den flygande holländaren (opera) – en opera av Richard Wagner
 Den flygande holländaren (samlingsalbum) – ett musikalbum från 1988 med sånger av Cornelis Vreeswijk
 Den flygande holländaren 2 – ett musikalbum från 1998 med sånger av Cornelis Vreeswijk
 Flygande holländaren (film) – en svensk film från 1925 i regi av Karin Swanström
 Den flygande Holländaren (dikt) – en dikt av Viktor Rydberg
 Den flygande holländaren (visa) av Ulf Peder Olrog
 Den flygande Holländaren (Jesperspexet) – titeln på Jesperspexets första spex 1966
 Sagan om den flygande holländaren – en musikalisk monolog från 1990 av Åke Arenhill om Cornelis Vreeswijks liv. 
 Holländarn – en pjäs av August Strindberg från 1902
 Castaways of the Flying Dutchman – en roman från 2001 av Brian Jacques
 Den flygande holländaren eller Oväder i skärgården – målning av August Strindberg från 1892.

Se även
 Flying Dutchman – en tvåmansjolle
 The Flying Dutchman (1953–), smeknamn på den professionella pokerspelaren Marcel Lüske
 Flying Dutchman Disco – ett av Sveriges största mobila diskotek under 1970– till 1990-talet
 The Flying Dutchman (persontåg) – ett brittiskt persontåg som gick från London till Exeter mellan 1849 och 1892